Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Hal“ beginnt.

Hal 



 Hal, Jean Ven Robert (* 1970), italienischer Musiker und Komponist elektronischer Musik
 Hal, Peter van, niederländischer Skispringer und Sportkommentator